Terre brûlée (No Blade of Grass) est un film réalisé par Cornel Wilde, sorti en 1970 ;
 Terre brûlée est un téléfilm de Chantal Picault, diffusé en 1992 ;
 Terre brûlée : titre d'édition en DVD de Loin de la terre brûlée (The Burning Plain), film de Guillermo Arriaga sorti en 2008 ;
 la politique de la terre brûlée est une tactique de destruction.